Чемпіонат Європи з фехтування 2017 — XX чемпіонат Європи, що пройшов у Тбілісі, Грузія з 12 по 17 червня 2017 року.

Медалі

Медальний залік

Чоловіки

Жінки

Огляд результатів

Чоловіки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Жінки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість 
{| class="wikitable"
|-
!width="65"| Позиція
!width="200"| Ім'я
!'''width="200"| Країна
|-
|align="center"| || Мартіна КрісціоРосселла ГрегоріоЛорета ГулоттаІрене Веккі || 
|-
|align="center"|  || Анна БаштаАнастасія БаженоваВалерія БольшаковаСофія Позднякова || 
|-
|align="center"|  || Сара БальзерСесілія БердерМанон БрюнеШарлотта Лембах || 
|-
|align="center"| 4. || Рената КатонаАнна МартонЛіза ПустайПетра Загоний || 
|-
|align="center"| 5. || Юлія БакастоваОльга ХарланОлена ПрокудаОльга Жовнір || 
|-
|align="center"| 6. || Сандра МаркосЛуціа Мартін-ПортугуесСеліа Перес КуенкаЛаіа Віла || 
|-
|align="center"| 7. || Катаржина КедзіораМартина КомісарчикМалгозата КозачукМарта Пуда || 
|-
|align="center"| 8. || Ен-Софі КіндлерЛеа КруегерЮдітх КусіанАнна Лімбах || 
|-
|}

Посилання 
Офіційний сайт

Чемпіонат Європи з фехтування
Спортивні події 2017
Червень 2017
2017 у Грузії